Thomas Bein ist der Name folgender Personen:

* Thomas Bein (Mediziner) (* 1953), deutscher Anästhesist und Intensivmediziner
 Thomas Bein (Chemiker) (* 1954), deutscher Chemiker
 Thomas Bein (Germanist) (* 1957), deutscher germanistischer Mediävist